Beyers of Beijers is een achternaam die vooral voorkomt op het grondgebied van de Lage Landen. De oudste bekende vorm van de naam is Beijerssone van Voxdale. Sinds de 16e eeuw veranderde de naam naar Beijers van Voxdale, waarbij Beijers de vervorming of verkorting is van Beijerssone, de zoon van Beijer. Reeds een eeuw later werd uit deze naam het gedeelte "van Voxdale" weggelaten doordat dit doelde op het landgoed waar het geslacht van afstamde. Andere vervormingen van de naam zijn nog Beijersse, Beijaerts, Baijaerts, Baeijaerts en Bijarts.

Voorkomen in de Lage Landenhttp://www.meertens.knaw.nl/nfb/ 
Gegevens van België uit 1998 en die van Nederland uit 2007
 Beyers: 863 mensen;  telt er 820, voornamelijk in provincie Antwerpen en  telt er 43.
 Beijers: 854 mensen;  telt er 29, allen in Vlaanderen en  telt er 825, vooral in het oosten van het land.

Personen
Enkele bekende personen met de naam Beyers of Beijers:
Ben Beyers, een Amerikaans atleet 
Christiaan Frederik Beyers, een Zuid-Afrikaanse generaal.
Christiaan Frederik Beyers Naudé, een blanke Zuid-Afrikaanse predikant.
Ilse Beyers, hoofdredactrice van Dag Allemaal.
Leo Beyers, een Vlaams acteur

Overige
Christelijk Gymnasium Beyers Naudé 
Beyers (koffie)

Nederlandse of Vlaamse achternaam